Никольская во́лость — историческая административно-территориальная единица Изюмского уезда Харьковской губернии с волостным правлением в селе Никольском.

По состоянию на 1885 год состояла из 5 поселений, 10 сельских общин. Население — 1928 человек (993 человек мужского пола и 935 — женского), 295 дворовых хозяйств.

Основные поселения волости:

 Никольское - бывшее владельческое село при реке Голая Долина в 33 верстах от уездного города Изюма. В селе волостное правление, 129 дворов, 761 житель, православная церковь, лавка.

Храмы волости:

 Вознесенская церковь в селе Никольском.

Литература 

 Волости и важнейшие селения Европейской России : По данным обследования, произведенного стат. учреждениями М-ва вн. дел. Вып. 3: Губернии Малороссийские и юго-западные: [Харьковская, Полтавская, Черниговская, Киевская, Волынская, Подольская]. - 1885. - [8], 333 c.: табл. - В подзаг.: По дан. обслед-я произвед. стат. учреждениями М-ва вн. дел, по поруч. Стат. Совета.
 Харьковский календарь на 1917 г. — Харьковский губернский статистический комитет. — 1917. — С. 273-276.

Примечания 

Волости Изюмского уезда
История Донецкой области